Pisistrate est un tyran d'Athènes ().
 Pisistrate est un roi d'Orchomène d'Arcadie (). 
 Dans la mythologie grecque, Pisistrate est le fils de Nestor.